Publi Corneli Lèntul () va ser un magistrat romà, fill de Publi Corneli Lèntul cònsol l'any 162 aC i pare de Publi Corneli Lèntul Sura. Formava part de la família Lèntul, una branca de la gens Cornèlia.

El mencionen els Fasti, però no consta quines magistratures va exercir encara que cap d'elles degué ser una magistratura important.

Referències 

Lentul, Publi Corneli 4
Magistrats romans